Steppat ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Steppat (1909–1945), österreichischer Friseur, Opfer der Shoa
 Fritz Steppat (1923–2006), deutscher Orientforscher
 Ilse Steppat (1917–1969), deutsche Theater- und Filmschauspielerin
 Sabine Steppat (* 1956), deutsche Politikerin (SPD)
 Sylvia Pille-Steppat (* 1967), deutsche Architektin und Pararuderin